Wörth  ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Wörth oder Werth, im oberdeutschen Sprachraum für Binneninseln, siehe  Werder (Landschaft)

Gemeinden:
 Wörth (Landkreis Erding), Gemeinde im Landkreis Erding, Bayern
 Wörth am Main, Stadt im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Wörth am Rhein, Stadt im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Wörth an der Donau, Stadt im Landkreis Regensburg, Bayern
 Wörth an der Isar, Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Maria Wörth, Gemeinde im Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Wœrth (deutsch Wörth an der Sauer), Stadt im Elsass, Frankreich

Gemeindeteile in Deutschland:
 Wörth (Böbing), Ortsteil der Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Wörth (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wörth (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wörth (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wörth (Hohenpeißenberg), Ortsteil der Gemeinde Hohenpeißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Wörth (Ortsbezirk), Ortsbezirk der Stadt Wörth am Rhein, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Wörth (Roseninsel), Ortsteil der Gemeinde Feldafing, Landkreis Starnberg, Bayern
 Wörth (Sand am Main), Ortsteil der Gemeinde Sand am Main, Landkreis Haßberge, Bayern
 Wörth (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wörth (Seehausen am Staffelsee), Ortsteil der Gemeinde Seehausen am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Wörth (Waldkraiburg), Ortsteil der Stadt Waldkraiburg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wörth links der Donau, Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Wörth rechts der Donau, Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern

in Österreich:
 Wörth (Gemeinde Enzenreith), Katastralgemeinde von Enzenreith, Niederösterreich
 Wörth (Gemeinde Pöchlarn), Katastralgemeinde von Pöchlarn, Niederösterreich
 Wörth (Gemeinde St. Pölten), Katastralgemeinde von St. Pölten, Niederösterreich
 Wörth (Gemeinde Esternberg), Ortsteil von Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Wörth (Gemeinde Mitterkirchen im Machland), Ortschaft von Mitterkirchen im Machland, Oberösterreich
 Wörth (Gemeinde Pupping), Ortsteil von Pupping, Oberösterreich
 Wörth (Gemeinde Gnas), Katastralgemeinde von Gnas, Steiermark
 Wörth an der Lafnitz, Katastralgemeinde von Rohr bei Hartberg in der Steiermark
 Wörth (Gemeinde Kirchberg an der Raab), Katastralgemeinde von Kirchberg an der Raab, Steiermark
 Wörth (Gemeinde Rauris), Katastralgemeinde von Rauris, Salzburg

Baulichkeiten:
 Kastell Wörth, ehemaliges römisches Kastell bei Wörth am Main 
 Schloss Wörth an der Donau in der Oberpfalz
 Wörthschlössl auf der Insel Wörth im Wörthsee in Bayern
 Schlösschen Wörth bei Neuhausen am Rheinfall, Schweiz

Inseln:
 Wörth (Donauinsel), Donauinsel in Niederösterreich (bei Neustadtl an der Donau)
 Ibersheimer Wörth, ehemalige Flussinsel im Rhein bei Worms-Ibersheim
 Wörth, Insel im Starnberger See, Bayern, siehe Roseninsel
 Wörth (Schliersee), Insel im Schliersee in Bayern
 Wörth (Staffelsee), Insel im Staffelsee in Bayern
 Wörth (Wörthsee), Insel im Wörthsee in Bayern
 Wörthspitze im Main, ehemalige Flussinsel und heute Landzunge in Frankfurt am Main

Wörth, Weiteres:
 SMS Wörth (1892), Linienschiff der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Im Wörth
 Werd (Bodensee)
 Werth
 Wöhrd
 Wört
 Schlacht bei Wörth
 Wœrth, Gemeinde im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est